Carberry est un patronyme et un toponyme pouvant désigner:

Patronyme
John Joseph Carberry (1904-1998), cardinal catholique américain
Michael Carberry (né en 1980), cricketeur anglais
Paul Carberry (né en 1974), jockey irlandais
 Josiah S. Carberry, un chercheur fictif.

Toponyme

Carberry, ville du Manitoba

Carberry, village du East Lothian

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme